Николай Петрович Мазин () — советский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился  на хуторе Мазинский (ныне — в  Волгоградской области).
 1928—1929 — секретарь сельского Совета (Нижне-Волжский край)
 1936 — 1.1938 — преподаватель Московского института кооперативной торговли
 1.1938 — 7.1939 — 3-й секретарь Северо-Осетинского областного комитета ВКП(б)
 7.1939 — 1.1940 — секретарь Северо-Осетинского областного комитета ВКП(б) по пропаганде и агитации
 1.1940 — 4.1944 — 1-й секретарь Северо-Осетинского областного комитета ВКП(б)
 1942—1944
 председатель Орджоникидзевского — Владикавказского комитета обороны
 член Военного Совета 37-й армии
 начальник Штаба партизанского движения
 10.4.1944 — 5.1949 — 1-й секретарь Кабардинского областного комитета ВКП(б)
 5.1949 — 1951 — заместитель председателя Исполнительного комитета Кировского областного Совета
 1951—1954 — старший преподаватель Кировского педагогического института
 4 — 11.1954 — 1-й секретарь Верховинского районного комитета КПСС (Кировская область)
 1955 — 7.1963 — старший преподаватель Кировского педагогического института
 7.1963 — в Ростове-на-Дону

Образование 
 окончил Саратовский кооперативный техникум
 окончил Московский институт кооперативной торговли
 слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б)

Награды 
 3 ордена Ленина
 орден Красной Звезды
 орден Трудового Красного Знамени

Примечания 

Председатели районных исполкомов РСФСР
Председатели Кабардино-Балкарского облисполкома
Главы правительства Кабардино-Балкарской АССР
Выпускники Российского университета кооперации
Преподаватели Российского университета кооперации
Первые секретари Северо-Осетинского обкома КПСС
Первые секретари Кабардино-Балкарского обкома КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Депутаты Кировского областного совета